Joos steht für:
 Joos (Gave d’Oloron), Nebenfluss des Gave d’Oloron in Frankreich, 
 Joos (Tettnang), Weiler in Tettnang, Baden-Württemberg
 Joos, Variante des Vornamens Jodok

Joos oder Joós ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Joos (* 1978), deutscher Gleitschirmpilot
 Anton Joos (1900–1999), deutscher Parteifunktionär (SED)
 August Joos (1833–1909), deutscher Jurist und Politiker
 Eduard Joos (1869–1917), Schweizer Architekt
 Emma Joos (1882–1932), deutsche Malerin und Grafikerin
 Franz Joos (* 1953), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer 
 Georg Joos (1894–1959), deutscher Physiker
 Gustaaf Joos (1923–2004), belgischer Theologe und Kardinal
 Hans Joos (1926–2010), deutscher Physiker
 Helmut Willy Joos (1935–2018), deutscher Architekt
 Herbert Joos (1940–2019), deutscher Jazzmusiker und Grafiker
 Hildegard Joos (1909–2005), österreichische Malerin
 Holger Joos (* 1972), deutscher Drehbuchautor
 István Joós (* 1953), ungarischer Kanute
 Johannes Joos (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Josef Joos (auch Joseph Joos; 1846–1923), deutscher Redakteur und Politiker (SPD)
 Joseph Joos (auch Josef Joos; 1878–1965), deutscher Journalist und Politiker (Zentrum)
 Katrin Joos Reimer (* 1959), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Katrin Steinhülb-Joos (* 1966), deutsche Politikerin (SPD)
 Klemens Joos (* 1969), deutscher Lobbyist und Politiker (CSU)
 Maximilian Joos († 2011), deutscher Jurist
 Norbert Joos (1960–2016), Schweizer Bergsteiger
 Siegfried Schmidt-Joos (* 1936), deutscher Musik- und Kulturredakteur
 Stefanie Joos (* 1970), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin
 Verena Joos (* 1951), deutsche Journalistin und Autorin
 Wilhelm Joos (1821–1900), Schweizer Arzt und Nationalrat

Siehe auch:
 Jos (Begriffsklärung)